Il detentore del titolo Neale Fraser ha perso nel quarto turno contro Bobby Wilson.

Rod Laver ha battuto in finale Chuck McKinley 6–3 6–1 6–4.

Teste di serie
 Neale Fraser (quarto turno)
 Rod Laver (campione)
 Nicola Pietrangeli (terzo turno)
 Roy Emerson (quarti di finale)
 Manuel Santana (secondo turno)
 Luis Ayala (quarti di finale)
 Ramanathan Krishnan (semifinali)
 Chuck McKinley (finalista)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1961